L'Arrestation du Christ est un tableau du Caravage.
 L'Arrestation du Christ est un tableau de Francisco de Goya ;